

События 
 22 января — Гвидо Сполетский был провозглашён королём Италии.
  Аль-Мунзир посылает трёх лучших генералов, чтобы захватить мятежника Умара ибн Хафсуна. Захват мусульманами Приего и Архидоны, городов, контролировавшихся Хафсуном. В Архидоне арабы жестоко расправляются с защитниками города во главе с командиром гарнизона Аиксумом. Мятежника распинают между собакой и свиньёй.
 Брат Аль-Мунзира, Абдаллах, безуспешно пытается скрыть факт смерти эмира. Войска мусульман снимают осаду и беспорядочно бегут в сторону Кордовы. Траурная процессия с телом эмира настигается отрядом Умара, который в издевательской форме требует от Абдаллаха «уважать покойника».
 Сарацинские пираты закрепляются на провансальском побережье — Фраксинет.

Скончались 
 Карл III Толстый
 29 июня — Аль-Мунзир — умирает больной эмир во время осады замка Бобастро.